SVC steht als Abkürzung für:
 El-Salvador-Colón, eine Währung 
 Scalable Video Coding, ein Verfahren zur skalierbaren Videokodierung
 in der Luftfahrt; 
 Service Message oder Service siehe Abkürzungen/Luftfahrt/S–Z
 der Grant County Airport (New Mexico), USA als IATA-Flughafencode
 Switched Virtual Circuit; siehe Virtuelle Verbindung
 das Neo Geo Spiel SVC Chaos: SNK vs. Capcom, siehe Liste aller Neo-Geo-Spiele
 Saab Variable Compression, ein Pkw-Motor
 Speed-sensitive Volume Control, siehe Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung
 Spring viremia of Carp, englisch für Frühlingsvirämie der Karpfen
 Static Var Compensator, englisch für Statischer Blindleistungskompensator
 SAN Volume Controller, ein Gerät von IBM zum Zusammenfassen und Virtualisieren von Speicherkomponenten unterschiedlichster Hersteller
 SVC Source Version Control, Abkürzung für eine Software zur Versionsverwaltung
 Swiss Venture Club (SVC)
 Supervisor Call, in der Programmierung ein Aufruf zur Ausführung von Funktionen des Betriebssystems in Assembler- oder Maschinensprache; siehe Maschinensprache
 SV-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsgesellschaft, Betreiber der österreichischen Gesundheitskarte, siehe e-card (Chipkarte)
Society of Vacuum Coaters, eine internationale non-profit-Organisation zum Themenkreis Vakuum-Dünnschichttechnologie

Abkürzung